Лудвиг -{IV}- може бити:
 Луј IV (краљ Француске)
 Лудвиг IV, велики војвода од Хесена и Рајне, велики војвода од Хесена и Рајне од 1877. до  1892.
 Лудвиг IV Баварски